Tatort, niem. miejsce zbrodni) – niemiecki serial telewizyjny (kryminalny)
 Tätort – jedna z dwóch typów jednostek osadniczych Szwecji